Fuhlendorf ist der Name

 der Gemeinde Fuhlendorf im Kreis Segeberg in Schleswig-Holstein, siehe: Fuhlendorf (Holstein)
 der Gemeinde Fuhlendorf im Landkreis Vorpommern-Rügen in Mecklenburg-Vorpommern, siehe: Fuhlendorf (Vorpommern)

 ein Familienname